Tina – imię żeńskie
 Tina – film biograficzny o Tinie Turner
 Tina – wieś w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Tina – miejscowość w Czadzie
 Tina – tygodnik
 TINA – akronim frazy „There is no alternative” (z ang. „nie ma alternatywy”)
 Tina – rzeka, dopływ jeziora Drużno i rzeki Elbląg
 Tina – singiel Muńka z albumu Muniek
 Tina – miasto w Tunezji
 Tina – słowacka piosenkarka